Kiss Tivadar (1891–1945) labdarúgóedző, szövetségi kapitány
 Kiss Tivadar (1986) vajdasági származású operaénekes (tenor)